Predlogi za brisanje

Preša je stiskalnica namenjena stiskanju in ožemanju grozdja. Iz stisnjenega grozdja lahko 
pridobimo razna vina in sokove.
Narejena je bila leta 1870. Zgrajena je iz lesa, opeke, teloge in železa. V preši je tudi leseni kipec, ki ponazarja gospoda s pohodno palico in s košem za sadje na hrbtu.
Stoji pri cerkvi Sv. Kunigunde v vasi Spodnja Kungota.
Imela je kar tri zaporedne lastnike: Baumgartnerji (1870-1918), Jarci (1919-1975), Zormani (1976-2005).
Leta 2005 so jo podarili občini Sp.Kungota. Pri dodelitvi preše, so pomagali tudi: občina Spodnja Kungota,županja Spodnje Kungote, klub Lipa, Spodnja Kungota.

VIRI:
• Podatki so bili pridobljeni na preši (listina z žigom).

Občina Kungota